А́льфред «Фре́ди» Би́лер (, 18 апреля 1923, Санкт-Мориц, Швейцария — 24 апреля 2013, Цюрих, Швейцария) — швейцарский хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948).

Карьера 

До Второй мировой войны играл за EHC из Санкт-Морица, затем выступал за клуб Zürcher SC (1942-51), в 1949 г. в его составе он стал чемпионом Швейцарии. Входил в состав знаменитой в 1950-е гг. цюрихской плеяды нападающих, которые по окончании своих фамилий получили название «er-Sturm».

В составе команды своей страны провел 53 матча, забив 60 шайб в ворота соперников. На зимних Олимпийских играх в Санкт-Морице (1948) в составе национальной сборной завоевал бронзовую медаль (олимпийский турнир приравнивался к мировому первенству): по время турнира он забил пять шайб в пяти играх и сделал три результативные передачи. Кроме того, он ещё дважды становился бронзовым призёром чемпионатов мира (1950 и 1951), поскольку в 1950 г. Швейцария была лучшей из европейских сборных, то он стал также чемпионом Европы. В 1950 г. стал серебряным призёром континентального первенства, а в 1949 г. — бронзовым.

Со своим партнером по нападению в Zürcher SC Гернихом Лорером занимался бизнесом в сфере вычислительной электроники в компании Precisa AG.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/bi/fredi-bieler-1.html 
 http://www.tagesanzeiger.ch/sport/hockey/Der-erste-Motor-des-ZSC-ist-tot/story/12692378

Хоккеисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1948 года
Чемпионы Европы по хоккею с шайбой